Липовый Яр () — село,
Садовский сельский совет,
Сумский район,
Сумская область,
Украина.

В середине 1980-х гг. село было объединено с селом Москалевщина.

Географическое положение 
Село Липовый Яр находится на левом берегу реки Сухоносовка,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Никонцы,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположен посёлок Сад,
на противоположном берегу — село Москалевщина.

История 

Село Липовый Яр существовавшее с 1930-х до середины 1980-х гг. село в Косовщинском, а затем Садовском сельском совете Сумского района Сумской области, Украина.

Население села составляло не более 20 человек. Село состояло из 4-6 домовладений (дворов).

В середине 1980-х гг. село было объединено с селом Москалевщина.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Сумской области